Cáceres oder Caceres steht für:
 Cáceres (Familienname) (Caceres), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Cáceres steht für folgende geografischen Objekte:

Orte:
 Cáceres (Spanien), Stadt in Spanien
 Cáceres (Mato Grosso), Stadt in Brasilien
 Cáceres (Kolumbien), Stadt in Kolumbien

Sonstige:
 Provinz Cáceres, Provinz in Spanien
 Llanos de Cáceres, Verwaltungseinheit in Spanien
 Comarca Cáceres, Comarca in der Provinz Cáceres

Siehe auch:
 Laguna Cáceres